Capreolus bezeichnet:

 Wissenschaftlicher Name der Gattung Rehe
 Quintus Etuvius Capreolus, römische Militärperson
 Jean Capréolus, französischer Theologe